Widang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Widang, distrikt, Jawa Timur, 
 Nusa Kode, ö, Nusa Tenggara Timur, 
 Desa Widang, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar